Dit is de wereldranglijst van juni 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 juni 2007.

Mannen 06